Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Lleyton Hewitt che ha battuto in finale Gilles Müller 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Andre Agassi (semifinali)
  Lleyton Hewitt (campione)
  Sjeng Schalken (primo turno)
  Robby Ginepri (semifinali)

 James Blake (primo turno)
 Alberto Martín (secondo turno)
 Cyril Saulnier (quarti di finale)
 Dmitrij Tursunov (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Legg Mason Tennis Classic 2004
ATP Tour 2004